Mathias Damour (1975—) és un ecologista i pedagog francès i fundador del projecte lliure Vikidia, en 2006.

Seguint la proposta d'un usuari de la Viquipèdia francesa, es va avaluar la possibilitat que entre els usuaris i la Fundació Wikimedia una enciclopèdia per nens va ser avaluada.

La idea era fer alguns articles de la Viquipèdia que serien seleccionats i després adaptats per un públic jove. Aquesta discussió també va passar per altres versions lingüístiques de la Viquipèdia.

Damour, que és un usuari associat a aquest projecte (registrat sota el nom de Astirmays), i la Fundació Wikimedia van diferir en quins textos haurien de ser creats i editats pels propis nens.
Les dues parts no van aconseguir arribar a un acord proper sobre aquesta discussió.
El 17 de novembre de 2006, Damour, basat en la seva pròpia decisió autònoma, va crear la Vikidia independent de la Wikimedia Foundation.

Referències 

Naixements del 1975